Noble (automerk)
 Noble (Illinois), een plaats in de VS
 Noble (Louisiana), een plaats in de VS
Noble (motorfiets)
 Noble (Oklahoma), een plaats in de VS
Noble (restaurant), restaurant met Michelinster in Den Bosch
Noble (2014), een Britse film uit 2014 
HMS Noble, twee schepen bij de Britse marine die onder deze naam gepland waren

Personen met de achternaam Noble
Andre Noble, een Canadese acteur
Adrian Noble, een Engelse regisseur en acteur
Gavin Noble, een Ierse triatleet 
Ivan Noble, een Britse journalist
Marianne Noble, een Nederlands zangeres
Richard Noble, tussen 1982 en 1997 houder van het wereldsnelheidsrecord op land
Sharon Noble, een Amerikaanse actrice